Турнір другої ліги Десятого чемпіонату України з футболу 2000—2001 проводився з 30 липня 2000 по 26 червня 2001 року.

Учасники турніру

Друга ліга 
У турнірі команд другої ліги брали участь 47 команд, які були розділені на 3 групи:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.

Команди «Папірник» (Малин), «Торпедо» (Запоріжжя), «Зірка-2» (Кіровоград), «Чорноморець» (Севастополь) і «Кремінь» (Кременчук) знялися із змагань до початку чемпіонату.

З 23 травня 2001 року команда «Оболонь-ППО» (Київ) змінила назву на «Оболонь-ППО».

Група А

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Група Б

Підсумкова таблиця 

|}

Команда «Кривбас-2» (Кривий Ріг) після першого кола знялася із змагань, а в решті матчів їм зараховано технічні поразки -:+.

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Група В

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Підсумки 
Піднялися в першу лігу: «Полісся» (Житомир), «Оболонь» (Київ), «Нафтовик» (Охтирка).

Позбавлені статусу професіоналів: «Прикарпаття-2» (Івано-Франківськ), «Кривбас-2» (Кривий Ріг), «СДЮШОР-Металург» (Запоріжжя), а також ФК «Черкаси-2» (тому що з першої ліги вилетіла команда ФК «Черкаси»).

Другу лігу поповнили учасники фінального турніру аматорського чемпіонату України «СКА-Орбіта» (Львів), ФК «Ковель-Волинь» (Ковель), «Дністер» (Овідіополь), учасник другого етапу аматорського чемпіонату України «Академія» (Ірпінь), а також «Закарпаття-2» (Ужгород), «Чорногора» (Івано-Франківськ), «Сталь» (Дніпродзержинськ), «Металург-2» (Донецьк), «Торпедо» (Запоріжжя), «Динамо» (Сімферополь), «Борисфен-2» (Бориспіль), «Оболонь-2» (Київ), «Чайка-ВМС» (Севастополь).

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2000—2001
 Чемпіонат України з футболу 2000—2001: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2000—2001: перша ліга
 Кубок України з футболу 2000—2001

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 10-й чемпионат Украины-2000/01 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 2000-2001 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 X чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

2000 у футболі
2001 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
2000 в українському спорті
2001 в українському спорті